Мейо () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Мейо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Мейо — містечко на Юконі
 Мейо — графство на заході Ірландії, частина провінції Коннахт, назване на честь селища Мейо та абатства Мейо (Май Ео).
 Клініка Мейо — відомий медичний центр, заснований у Рочестері, штат Міннесота, США.

Мейо — місто, штат Флорида
 Мейо — переписна місцевість, штат Меріленд
 Мейо — переписна місцевість, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Майо